Pad (englisch „Polster“) steht für:

 Mauspad, eine Unterlage für Computermäuse
 Gamepad (auch Joypad) für die Steuerung von Computerspielen
 Touchpad oder Tastfeld, eine berührungsempfindliche Fläche als Zeige-Eingabeinterface
 Etherpad, ein webbasierter Editor zur kollaborativen Bearbeitung von Texten
 Kaffeepad, Portionsverpackung für Kaffeepulver
 Pad (Pferdesport), eine Unterlage für Reitsättel
 Shin Pad im Sport, siehe Schienbeinschützer
 Wärmeleitpad in der Elektronik
 Wattepad

PAD steht als Abkürzung für:
 Packet-Assembler-Disassembler, eine Komponente zur Anschaltung von Endgeräten in X.25-Netzwerken
 Flughafen Paderborn/Lippstadt, IATA-Flughafencode
 Parti Alternative Démocratique in Marokko, siehe Partei Demokratische Alternative
 Pädagogischer Austauschdienst
 People’s Alliance for Democracy, eine politische Gruppierung in Thailand, siehe Volksallianz für Demokratie
 Phenylalanin-Desaminase, ein Enzym, das auch als Phenylalanin-Ammoniak-Lyase bezeichnet wird
 Polizeilicher Assistenzdienst, siehe Polizeiassistenz
 Portable Application Description, ein XML-Format zur standardisierten Beschreibung von Software
 PrivatAbrechnung Digital, siehe Privatärztliche Verrechnungsstelle #Privatabrechnung mittels Datenträger
 Program Associated Data, Programm begleitende Daten im Digitalradio, siehe Digital Audio Broadcasting #Datendienste
 PAD-System, Software für Protokollieren-Anzeigen-Daten der österreichischen Polizei
 Public Access Defibrillator, ein öffentlich zugänglicher Defibrillator, siehe Defibrillator #Aufbau
 Passenger Available for Disembarkation, Passagier auf der Warteliste

Siehe auch:

Abkürzung